== Правовое обеспечение международной деятельности Москвы ==
Главным нормативным документом, регулирующим деятельность Москвы на международной арене, является Конституция РФ, в которой закреплены правовые основания международной деятельности субъектов Российской Федерации. В соответствии со статьей 72, к сфере совместного ведения относится координация международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ и выполнение международных договоров.[1] В Конституции Российской Федерации указана равная степень всех субъектов Российской Федерации в правах и полномочиях в сфере осуществления международных связей. Согласно статье 73 Конституции РФ, по предметам совместного ведения субъекты обладают всей полнотой государственной власти.

Условия реализации Москвой международной деятельности прописаны в комплексе правовых документов, конституционных норм, федеральных законов, указов Президента РФ, актов Правительства РФ, договоров федерального центра и регионов в области международной и внешнеэкономической деятельности, а также в конституциях, уставах, законах и иных актах субъектов РФ.

Регулирование внешнеэкономических связей

Существует ряд нормативных актов, регулирующих компетенции Москвы в сфере внешнеэкономических связей. Одним из них является Закона Российской Федерации «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»[1]. Он уточняет и детализирует основы механизма деятельности и полномочий субъектов в сфере внешнеэкономической деятельности. Закон «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» от 4 января 1999 г[2] дает определение международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ, содержащее контексты торгово-экономического, научно-технического культурного и гуманитарного сотрудничества.

Москва в осуществлении международных договоров

Москва участвует в выполнении международных договоров России на основании Конституции РФ, федеральными законами  и Уставом города Москвы[1]. Ее компетенции регулируются федеральным законодательством: На основании договора «О разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти города федерального значения Москвы» 1998 года[2], город имеет право осуществлять международные и внешнеэкономические связи с субъектами иностранных государств, а также участвовать в деятельности международных организаций в рамках органов, созданных специально для этой цели. В Уставе города Москвы говорится о том, что «отношения органов государственной власти города Москвы и органов власти субъектов Российской Федерации строятся на основе Конституции Российской Федерации, договоров и соглашений, а также путем участия в союзах, ассоциациях и других объединениях, создаваемых в интересах развития межрегионального сотрудничества».

Сферы деятельности Москвы в международной деятельности 
В последние годы существенно активизировались межмуниципальные связи Москвы с партнерами за рубежом. Помимо непосредственно экономической и инвестиционной выгоды, взаимосвязи Москвы с партнерами за рубежом позволяют более эффективно приобщаться к опыту решения проблем городского хозяйства, дают возможность применять в данной сфере современные технологии, инновационные разработки, привлекать к сотрудничеству зарубежные компании для участия в наиболее значимых городских проектах.

Культурно-гуманитарное сотрудничество города Москвы с партнёрами за рубежом

Данное направление международного взаимодействия занимает важное место в выстраивании международных взаимосвязей с государствами, столицами и крупными городами мира. Культурно-гуманитарные взаимосвязи носят весьма масштабный характер и реализуются в самых различных формах: организация фестивалей детского творчества, молодёжных лагерей, различного рода интернациональных акций, образовательных программ, конкурсов, спортивных мероприятий и мн. др. Москва активно участвует в межгосударственных культурных акциях

Связи в области образования и здравоохранения

Соответствующие органы исполнительной власти городов-партнеров заключают договоры (соглашения) и формируют рабочие группы с целью придания взаимодействию планового, системного характера. Важное значение имеет взаимное проведение Дней города Москвы в городах-партнерах и ответных аналогичных мероприятий в Москве. Как правило, подобные мероприятия становятся центральными событиями двустороннего сотрудничества. Они носят комплексный характер и предполагают решение самых разнообразных задач: от согласования инвестиционных проектов до проработки вопросов поддержки российских соотечественников за рубежом.

Сегодня культурно-гуманитарное сотрудничество приобрело поистине масштабный характер и осуществляется в форме обмена опытом, реализации совместных проектов, организации взаимных гастролей творческих коллективов.

Таким образом, современный этап развития города Москвы характеризуется функционированием стройной и разветвленной институциональной системы международных связей, позволяющей рационально и эффективно осуществлять международную деятельность. Основной акцент при этом делается на достижение реальных результатов, в первую очередь, во внешнеэкономической и инвестиционной сферах. Вместе с тем, продолжено развитие и культурно-гуманитарного сотрудничества с иностранными партнерами. Москва, как показало исследование, занимает лидирующие позиции в России в сфере поддержки соотечественников за рубежом.

Правительство Москвы 
Закон города Москвы от 20 декабря 2006 года «О Правительстве Москвы» (с изменениями от 16.04.2008 г.) устанавливает круг его полномочий в области осуществления международных и внешнеэкономических связей. В статье 16 закона уточнены полномочия Правительства Москвы в сфере международных связей.

Правительство Москвы имеет право на:
 осуществление международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств, органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, международными организациями, другими зарубежными партнерами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории субъектов Российской Федерации;
 проведение переговоров и заключение соглашений о сотрудничестве в сфере социальных, экономических, политических и культурных связей с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории субъектов Российской Федерации, а также с зарубежными партнерами; - участие в работе международных межправительственных и неправительственных организаций; принимает участие в осуществлении государственной политики в отношении соотечественников;
 организацию и проведение межрегиональных и двусторонних программ и соглашений, взаимодействие с межрегиональными ассоциациями, союзами и объединениями;
 проводит внешнеэкономическую политику города Москвы, решает вопросы обеспечения экономической безопасности в области внешнеэкономической деятельности;
 формирует исходя из практики международного и государственного протокола систему единого протокола при осуществлении своих международных связей;
 реализует совместные проекты, определяет объекты, сооружение которых в городе Москве осуществляется за счет иностранных инвестиций или кредитов, а также объекты, сооружение которых осуществляется за рубежом за счет средств города Москвы;
 организует развитие туризма и гостиничного хозяйства города Москвы;
 осуществляет в сфере международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей иные полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Уставом города Москвы, иными законами города Москвы, а также указами Мэра Москвы.

Международные соглашения и договоры заключаются в соответствии с положениями Федерального закона «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации». На основании федерального законодательства город Москва имеет право устанавливать международные и внешнеэкономические связи с органами государственной власти иностранных государств только с согласия Правительства Российской Федерации. Решение Правительства Российской Федерации о его согласии на осуществление субъектами Российской Федерации таких межгосударственных связей принимается на основании обращения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, содержащего обоснование необходимости их осуществления, при наличии положительного заключения Министерства иностранных дел Российской Федерации. Соглашения, которые подписываются от имени города Москвы, о взаимодействии и осуществлении международных связей заключаются в соответствии с положениями Федерального закона «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации». Механизм принятия решений по заключению соглашений о международных связях Москвы установлен Законом «О договорах и соглашениях города Москвы». На основании этого нормативно-правового документа регулируются отношения, возникающие в рамках организации сотрудничества, заключения и прекращения действия договоров и соглашений города Москвы. На основании статьи 72 Конституции Российской Федерации, к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации относится выполнение международных договоров, заключенных в рамках определенных полномочий. Международные договоры Российской Федерации, которые рассматривают вопросы, относящиеся к ведению города Москвы, заключаются по согласованию с органами государственной власти города, на которые возложена соответствующая функция.

Определенный объем полномочий передан Правительству города Москвы в рамках его компетенции. Столица Российской Федерации имеет широкий опыт межрегионального сотрудничества. Взаимовыгодное сотрудничество в рамках межрегионального экономического и политического взаимодействия строится на основании Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, нормативно-правовых актов субъектов. Реализуя задачи по развитию благоприятных условий для сотрудничества между хозяйствующими субъектами, на современном этапе заключаются соглашения в разных сферах. Для активизации работы в этом направлении Правительством Москвы создан Московский фонд поддержки и развития межрегиональных связей «Сотрудничество». Успешное развитие межрегиональных связей позволяет обеспечить столицу бесперебойными поставками продовольствия, осуществлять программы по различным проектам и направлениям. Важно отметить, что Правительство Москвы плодотворно сотрудничает и со странами СНГ. Все соглашения в области международных и внешнеэкономических связей обязательно обсуждаются с уполномоченными федеральными органами государственной власти в лице Министерства иностранных дел Российской Федерации. Министерство рассматривает согласование не менее чем за месяц до подписания проектов соглашения города об осуществлении международных и внешнеэкономических связей. Результаты рассмотрения доводятся до Мэра Москвы не позднее, чем за 20 дней до даты подписания соглашения.

Мэр Москвы 
В рамках компетенции города Москвы на основании закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» находится целый комплекс правомочных отношений в сфере международного товарообмена, информационного взаимодействия и т.д. Руководство и контроль за межрегиональными связями возложены на Мэра города.

В полномочия Мэра включены следующие компетенции:
 осуществление общего руководства формированием международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей города Москвы;
 заключение договоров и соглашений от имени города Москвы в соответствии с законом города Москвы;
 заключение соглашений в области международных и внешнеэкономических связей;
 учреждение городских внешнеэкономических структур и представительств за рубежом;
 осуществление контактов с российскими дипломатическими и иными представительствами за рубежом по вопросам, имеющим отношение к интересам города Москвы;
 представление города Москвы в международных и межрегиональных отношениях, в том числе на государственных протокольных мероприятиях, проводимых на федеральном уровне.

Мэр Москвы имеет право передавать часть вышеперечисленных полномочий Правительству Москвы или его членам. Мэр Москвы информирует Московскую городскую Думу о международных, внешнеэкономических и межрегиональных связях города. Также он ведет переговоры, заключает договоры и соглашения от имени города Москвы в соответствии с Законом города Москвы «О договорах и соглашениях города Москвы». Договоры, подписанные Мэром Москвы, предоставляются для утверждения в Московскую городскую Думу. На следующем этапе договор и закон о его утверждении обязательно публикуются в «Ведомостях Московской городской Думы» и изданиях Правительства Москвы – «Вестнике Мэра и Правительства Москвы».

Московская городская Дума 
В соответствии с федеральным законодательством и законодательством города, на основании статьи 77 Устава города Москвы, полномочия Московской городской думы в осуществлении международных связей позволяют[1]:

К ведению Московской городской Думы относятся:
 заключение соглашений о сотрудничестве с законодательными (представительными) органами государственной власти иностранных государств, административно - территориальными образованиями иностранных государств, законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, представительными органами власти их муниципальных образований, межпарламентскими объединениями;
 утверждение договоров и соглашений города Москвы в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством города Москвы;
 непосредственное осуществление международных и межрегиональных связей с органами представительной власти городов и регионов иностранных государств, субъектов Российской Федерации, международными межпарламентскими и иными зарубежными организациями;
 участие в работе международных организаций, деятельность которых направлена на решение проблем городского и муниципального управления, межмуниципального сотрудничества;
 осуществление контроля в отношении утвержденных ею в установленных законом города Москвы случаях и порядке договоров и соглашений.

Московская городская Дума с согласия Правительства Российской Федерации вправе осуществлять международные связи с представительными органами власти иностранных государств.[2] Законодательный орган государственной власти города Москвы также вправе вступать в договорные отношения с представительными органами власти муниципальных образований. Московская городская Дума также вправе принимать участие в работе международных организаций, деятельность которых направлена на решение проблем городского и муниципального управления, межмуниципального сотрудничества.

Необходимо отметить, что в настоящее время Московская городская Дума имеет более 30 соглашений, протоколов о сотрудничестве и взаимодействии с органами представительной власти городов стран Содружества Независимых Государств, иностранных государств, законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Литература 

 Алборова М.Б., Зинченко А.В., Тарасова С.В., Тымчик В.И. Международная деятельность города Москвы: история и современность – монография – М.: ООО «НИПКЦ Восход–А», 2017.
 Тымчик В.И. Методологические подходы к анализу международных отношений, внешней политики государств, субгосударственных международных связей (на примере города Москвы) : учебное пособие для студентов направления подготовки 41.03.05 «Международные отношения» / В. И. Тымчик, С. В. Тарасова ; Моск. гор. ун-т упр. Правительства Москвы. – Москва : МГУП Правительства Москвы, 2016

Ссылки 

 Устав города Москвы (утв. Московской городской Думой 28 июня 1995 г.) (с изменениями и дополнениями)Глава 12. Международные, внешнеэкономические и межрегиональные связи https://constitution.garant.ru/region/ustav_moskv/chapter/12
 Федеральный закон от 04.01.1999 N 4-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации"
 Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности". - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.
 Глава 12, статья 78 Полномочия Мэра Москвы по вопросам международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Устав города Москвы 28 июня 1995 года https://duma.mos.ru/ru/0/page/ustav- goroda-moskvyi
 Закон города Москвы No11 от 28 марта 2001 года «О договорах и соглашениях города Москвы» http://mosopen.ru/document/11_zk_2001-03-28
 Информационный бюллетень «Ведомости Московской городской Думы» https://duma.mos.ru/ru/0/official-publication
 Вестник Мэра и Правительства Москвы» http://vestnik.mos.ru/
 Конституция Российской Федерации : [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.] // Официальный интернет–портал правовой информации. – URL: http://www.pravo.gov.ru
 Закон Российской Федерации «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». – URL: http://www.consultant.ru
 Федеральный закон от 4 января 1999 г. N 4-ФЗ "О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). – URL: http://constitution.garant.ru/act/federative/179963/
 Устав города Москвы 28 июня 1995 года https://duma.mos.ru/ru/0/page/ustav-goroda-moskvyi
 Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти города федерального значения Москвы (Заключен 16.06.1998). – URL: http://moscow-portal.info/1998/06/16/a117761.htm
 Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4–ФЗ «О координации международных внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации»". - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.
 Закон о договорах и соглашениях города Москвы Закон г. Москвы от 28.03.2001 N 11 http://moscowportal.info/2001/03/28/a102304.htm
 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.)

[1] Устав города Москвы (утв. Московской городской Думой 28 июня 1995 г.) (с изменениями и дополнениями)Глава 12. Международные, внешнеэкономические и межрегиональные связи https://constitution.garant.ru/region/ustav_moskv/chapter/12

[2] Федеральный закон от 04.01.1999 N 4-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации"
[1] Устав города Москвы 28 июня 1995 года https://duma.mos.ru/ru/0/page/ustav-goroda-moskvyi

[2] Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти города федерального значения Москвы

(Заключен 16.06.1998). – URL: http://moscow-portal.info/1998/06/16/a117761.htm
[1] Закон Российской Федерации «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». – URL: http://www.consultant.ru

[2] Федеральный закон от 4 января 1999 г. N 4-ФЗ "О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). – URL: http://constitution.garant.ru/act/federative/179963/
[1] Конституция Российской Федерации : [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.] // Официальный интернет–портал правовой информации. – URL: http://www.pravo.gov.ru
__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__

Международные отношения
Политика Москвы